Ottavio Scotti ist der Name folgender Personen:

* Ottavio Scotti (Architekt) (1680–1748), italienischer Architekt
 Ottavio Scotti (Filmarchitekt) (1904–1975), italienischer Filmarchitekt